Insidious bezeichnet folgende Filme:

 Insidious (2008), ein US-amerikanisches Mystery-Drama des Regisseurs Jerry Schram aus dem Jahr 2008
 Insidious, einen US-amerikanischen Fantasy-Horror-Thriller des Regisseurs James Wan aus dem Jahr 2010
 Insidious: Chapter 2, einen US-amerikanischen Fantasy-Horror-Thriller des Regisseurs James Wan aus dem Jahr 2013
 Insidious: Chapter 3 – Jede Geschichte hat einen Anfang, einen US-amerikanischen Fantasy-Horror-Thriller des Regisseurs Leigh Whannell aus dem Jahr 2015
 Insidious: The Last Key, vierter Teil der Filmreihe von Adam Robitel aus dem Jahr 2018
 Insidious: Fear the Dark, fünfter Teil der Filmreihe von Patrick Wilson aus dem Jahr 2023
 Insidious (Brian Caunter), einen US-amerikanischen Kurzfilm-Thriller des Regisseurs Brian Caunter aus dem Jahr 2010